Tiefengruben ist der Name folgender Orte:

 Tiefengruben (Bad Berka), Ortsteil der Stadt Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Tiefengruben (Neuhof), Ortsteil der Gemeinde Neuhof, Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Tiefengrub